Слоун има више значења:
 Слоун (Ајова)
 Слоун (Њујорк)